Chama – miasto w Zambii
 Dystrykt Chama
 Chama – wieś w stanie Nowy Meksyk

Rzeki:
 Chama (rzeka w USA) – dopływ Rio Grande
 Chama (rzeka w Wenezueli) – rzeka w Wenezueli, przepływa przez stan Mérida

Inne:
 Chama – rodzaj mięczaków z rodziny ziejkowatych